Кринтята () — село в Сходницкой поселковой общине Дрогобычского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 127 человек. Занимает площадь 1,2 км². Почтовый индекс — 82523. Телефонный код — 3269.

Ссылки 
 Кринтята на сайте Верховной рады Украины